Ложеме́нт (від  — «приміщення») — термін, що має декілька значень.
 Ложемент — застаріла назва стрілецького або гарматного окопу. Мінний ложемент — котлован, звідки спускається мінна галерея.
 Ложемент (крісло-ложемент) — профільоване (за формою тіла людини) сидіння робочого крісла космонавта, льотчика у літальному апараті.
 Ложемент — опорний пристрій для установлення і закріплення на транспортних засобах яких-небудь машин, важких вантажів і т. ін.
 Ложемент — профільований (схожий на півкруглий виріз) пристрій для кріплення космічних апаратів або їхніх частин на транспортних чи установочних засобах.
 Ложемент — елемент упаковки. Підкладка, вкладка, підставка для фіксації якоїсь продукції, заготови. Виробляється із різних матеріалів.

Примітки